silvestrini – monaci della Congregazione Benedettina Silvestrina
Achille Silvestrini – cardinale italiano.
Gianni Silvestrini – esperto energia italiano
Raffaello Silvestrini – medico italiano
Vittorio Silvestrini – scienziato e scrittore italiano